«Визитной карточкой» Казани является вид на главную городскую достопримечательность Кремль с главной городской площади Тысячелетия: находящиеся в обрамлении кремлёвских стен главная соборная Мечеть Кул-Шариф, падающая Башня Сююмбике, Благовещенский собор соседствуют на площади с «летающей тарелкой» цирка, пирамидой культурно-развлекательного комплекса и образуют эффектный силуэт, ставший символом города. Наименование города отражено в современном здании Центра семьи «Казан» в форме казана на противоположном Кремлю берегу Казанки.

Характерная особенность Казани — сохранившийся в значительной степени в неприкосновенности вплоть до 2000-х годов архитектурный ансамбль исторического центра города, а также Старо-Татарской слободы. Его формируют старинные особняки, доходные и торговые дома, здания и культовой архитектуры XIX — начала XX веков — такие как, например, бывшие владения купцов и купеческих династий: «Дом Шамиля», Дом Кекина, Дом З. П. Ушковой, Дом Михляева, Дом Соломина-Смолина, дома Апанаевых, Сайдашевых, Унжениных, Усмановых, Апаковых, Вериных, Д. И. Вараксина, А. М. Музурова, В. Е. Соломина и других.

Вместе с тем, по программам ликвидации ветхого жилья, проводившихся как в советское время, так и начиная со второй половины 1990-х годов, а также при подготовке к масштабному празднованию тысячелетия города многие здания, пришедшие из-за ненадлежащего ухода в негодность, были снесены. Так, ушли в прошлое некоторые исторические архитектурные памятники XVIII—XIX веков — например, дом-музей Льва Толстого. Место снесённых зданий в основном заняли новые дома, так что некоторые перестроенные участки исторического центра города стали выглядеть прилично, но трудноузнаваемо. В то же время, там где такое было возможно, проведено восстановление зданий с сохранением исторического облика. Такими зданиями, например, стали — мечети и соборы, Гостиный двор, Городская ратуша, здание Мэрии, Дом Кекина, Дом Шамиля, Чернояровский и Александровский пассажи, старое здание гостиницы «Совет» (ныне часть отеля «Шаляпин Палас»), гостиница «Казань», дом Фукса, многие здания на улицах Кремлёвская, Баумана, Карла Маркса и другие.

Комплексными городскими достопримечательностями и местами прогулок горожан и гостей города стали практически полностью приведённые в достойный вид — ставшие пешеходными улицы Баумана, Петербургская (бывшая Свердлова) и Каюма Насыри, а также Кремлёвская набережная, канал Булак (улицы Право-Булачная и Лево-Булачная), набережная Марджани у озера Кабан, улицы Кремлёвская (бывшая Ленина), Карла Маркса, Горького, Большая Красная, Островского, Профсоюзная, Московская (бывшая Кирова), Муштари (бывшая Комлева) и некоторые другие. Созданы заново или реконструированы также другие места рекреации (помимо Кремля и площади Тысячелетия) — парки Тысячелетия, Кырлай, Победы, Чёрное озеро, площади Свободы и Султан-Галиева (с ЖК "Дворцовый комплекс «Ренессанс»), площадь перед театром Камала, Дворцовая площадь с Дворцом земледельцев и ЖК «Дворцовая набережная», площадки у сказочного замка театра кукол «Экият», Центра семьи (городского ЗАГСа) «Казан», ресторанно-развлекательного городка резных деревянных зданий «Туган авылым» и т. п.

С 2013 года достопримечательности центра города объезжают экскурсионные маршрутные двухэтажные автобусы всемирной сети City Sightseeing.

Культовые сооружения 

 Петропавловский собор (1723—1726, архитектор неизвестен)
 Казанский Богородицкий монастырь с почитаемым и посещаемым паломниками списком Казанской иконы Божьей Матери
 Кафедральный Никольский собор (Николо-Нисская церковь) на Большой Проломной (сейчас ул. Баумана)
 Зилантов-Успенский монастырь (основан в XVI веке)
 Кизический Введенский монастырь (основан в конце XVII века)
 Богоявленский собор (основан в XVII век)
 Казанский Иоанно-Предтеченский монастырь (основан в XVI веке, сохранилась большая часть ансамбля середины XVII века)
 Храм Спаса Нерукотворного Образа (XVI век)
 Лютеранская церковь св. Екатерины (1862—1865)
 Католический храм Воздвижения Святого Креста (1858 год-старое здание, 2008 год- новое)
 Мечеть аль-Марджани (XVIII век)
 Галеевская мечеть (1798—1801)
 Мечеть Нурулла (XIX век)
 Азимовская мечеть (XIX век)
 Султановская мечеть (XIX век)
 Апанаевская мечеть (XVIII век)
 Бурнаевская мечеть (XIX век)
 Закабанная мечеть (XX век)
 Медресе Мухаммадия (XIX век)

Основные достопримечательности Казани

Комплекс казанского Кремля 

 Комплекс стен и башен Кремля
 Благовещенский собор (1562 год, древнейшее сохранившееся здание Казани и старейший православный храм в Среднем Поволжье)
 Башня Сююмбике (XVIII век, одна из самых высоких в Европе падающих башен)
 Мечеть «Кул-Шариф» (построена в 2005 года в память о 8-минаретной мечети, разрушенной при взятии Казани в 1552 году и имаме Кул Шарифе)
 Президентская резиденция (XIX век, бывший дворец губернатора Казанской губернии)
 Администрация Президента (XVIII—XIX века, бывший Пушечный двор)
 Художественная галерея «Хазинэ» (1 пол. XIX века, бывшее Казанское военное училище)
 Комплекс пушечного двора, включающий в себя Музей Оружия — Дух Воина

Дворец земледельцев и Дворцовая площадь 

Сооруженный к 2011 году ансамбль Дворцовой площади, помимо аллей собственно площади, имеет в своем составе здания изысканных, парадных, чрезвычайно богатых архитектурных форм в неоклассическом стиле — Дворец земледельцев и элитный жилой комплекс «Дворцовая набережная». Площадь стала новой комплексной городской достопримечательностью, посещаемой туристами, отдыхающими, молодожёнами. С площади открывается альтернативный вид на Кремль и панорама («скайлайн») новой застройки заречной части города (Ново-Савиновского района). С Дворцовой площади начинается имеющая протяжённость более километра, радикально реконструированная в 2013—2015 годах прогулочная Кремлёвская набережная с богатым набором малых архитектурных форм и ресторанной галереей.

Улица Баумана 

Пешеходная улица в историческом центре Казани, является районом торговли и развлечений, на ней находятся множество магазинов, ресторанов и предприятий быстрого питания, а также памятники, фонтаны, скамейки, навесы, и прочие элементы благоустройства. Памятники архитектуры XVIII—XIX веков. Среди них:
 Национальный банк Республики Татарстан (1914—1915, архитекторы А. Г. Сапунов, В. А. Трифонов, Ф. П. Гаврилов, проект А. Г. Сапунова)
 Дом Печати (1933—1935, здание в стиле конструктивизма, архитектор С. С. Пэн)
 Гостиница «Казань» (XIX век).
 Колокольня Богоявленского собора
 Дом Соломина-Смолина

Центр семьи «Казан» 

"Центр семьи «Казан» — символ обновлённой Казани. Оригинальная достопримечательность, появившаяся в 2013 году. Здание выполняет функции Дворца бракосочетаний. Внутри расположены три тематические зоны, которые украшены и обставлены в стиле Волжской Булгарии, Казанского ханства и в классической манере. Вершину венчает огромный казан (тюркский котел). В свободные от регистрации бракосочетаний дни туристы могут посетить достопримечательность и подняться на смотровую площадку.

Набережная озера Кабан 

Набережная озера Кабан — важная достопримечательность города, по масштабам строительства и инноваций и открывающимся видам одна из лучших набережных внутренних городских водоёмов России. Является популярным местом отдыха горожан и посещений туристов круглогодично с утра до позднего вечера. На ней часто проводятся народные концерты, фестивали, перфомансы, экспозиции, пробежки, занятия йогой и другие спортивные мероприятия, корпоративные и частные фейерверки, работает лекторий. На плавучей сцене проходят авторские творческие вечера и концерты.

Кремлёвская набережная 

Летом 2015 года состоялось торжественное открытие Кремлёвской набережной. Сейчас это современная и значимая достопримечательность города. Это прогулочная зона, которая включает в себя идеальную дорогу для прогулки как пешком, так на роликах, велосипедах и прочих средствах передвижения. На набережной располагается множество разнообразных ресторанов, кафе, баров, проводятся еженедельные мероприятия, фестивали, выставки и творческие вечера, а также есть развлечения и аттракционы на суше и на воде и многое другое.

Театр кукол «Экият» 

Театр кукол «Экият» был создан в 1934 г. как «Первый государственный интернациональный театр кукол». У истоков театра стояли директор Сергей Макарович Мерзляков и актёры Марьям Хисамова, Мария Язвина, Фуат Тагиров, Вали Гафаров, Борис Рычков, Сара Валиуллина, Зинаида Устинова, Рокыя Хабибуллина. Театр кукол размещался в здании церкви Сошествия Святого Духа, а с 2012 г. начал показывать спектакли в новом здании на Петербургской улице. Это здание началось возводиться по инициативе президента Татарстана Минтимера Шаймиева, строилось 3,5 года с 2008 г. Новое здание театра является одним из крупнейших и красивейших среди кукольных театров России. Театр располагает 2 залами: Большим на 250 мест и Малым на 100 мест, а также есть музей.

Храм всех религий 

Интересная достопримечательность новейшего времени, символ толерантности и веротерпимости, единственный на планете Вселенский храм всех религий построен силами Ильдара Ханова, который был видным гуманистом и стремился с помощью своих творений гармонизировать пространство и общество. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. Всего в проекте предусмотрены купола и другие знаковые элементы культовых зданий 16 религий, в том числе религиозных культов исчезнувших цивилизаций. Никакие религиозные обряды здесь не проводятся, так как комплекс несет символическое значение.

Улица Кремлёвская и Площадь 1 Мая 

Центральная улица города. Прежние названия — Спасская, Воскресенская, Чернышевского, Ленина. Современное название носит со 2 октября 1996 года. Памятники архитектуры XVI—XIX веков. Среди них:
 Гостиный двор (1800, проект Ф. Е. Емельянова). В настоящее время в здании располагается Национальный музей Республики Татарстан.
 Александровский Пассаж (XIX век)
 Чернояровский пассаж (нач. XX века)
 Казанский главпочтамт
 Комплекс зданий Казанского университета (1825—1837, архитекторы П. Г. Пятницкий, М. П. Коринфский)
 Дом З. П. Ушковой (1908 год, архитектор К. Мюфке) В настоящее время здание Национальной библиотеки Республики Татарстан.

Площадь Свободы 

Прежнее название — Театральная площадь. Современное название носит с 23 сентября 1924 года. Памятники архитектуры. Среди них:
 Городская ратуша (1845—1852, бывшее Дворянское собрание, Дом Офицеров, архитектор М. П. Коринфский, переделано архитектором И. П. Ефимовым)
 Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля (1956, архитекторы Н. А. Скворцов, И. Г. Гайнутдинов)
 Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова (1945 г.)

Площадь Тысячелетия 

Площадь образована в 1999—2002 гг. по решению мэра Исхакова за счёт частей улиц Ново-Кремлёвская и Баумана и сноса ветхих малоэтажных исторически малоценных зданий в начале улицы Баумана.
Прежнее название — площадь Ярмарочная (Ташаяк). С 2005 г. носит современное название, которое ей было присвоено в связи с празднованием тысячелетия города. Знаковые сооружения. Среди них:
 Казанский кремль (археологические остатки первого (XII—XIII вв.), второго (XIV—XV вв.) и третьего городищ (XV—XVI вв.);)
 Казанский государственный цирк (1965—1967 гг. архитектор Г. М. Пичуев, инженеры О. И. Берим и Е. Ю. Брудный)
 Культурно-развлекательный комплекс Пирамида (1997—2002 гг. архитекторы Виктор и Гульсинэ Токаревы.)
 Академия наук Республики Татарстан

Прочие достопримечательности 

 Казанский метрополитен
 Канал Булак
 Пешеходная улица Петербургская
 Улица Карла Маркса
 Улица Габдуллы Тукая
 Муштари (улица)
 Мост «Миллениум»
 ЖК «Дворцовая набережная»
 ЖК «Дворцовый комплекс „Ренессанс“»
 ресторанно-развлекательный комплекс «Туган авылым» (городок резных деревянных зданий)
 объекты Универсиады-2013
 Парк Тысячелетия с большим фонтаном в форме казана
 Парк Кырлай с комплексом современных аттракционов
 Парк Победы с мемориалом и галерей военной техники
 Площадь Султан-Галиева с дворцовым комплексом и фонтанами
 Площадь театра имени Камала со свето-музыкальными фонтанами, а также с высотным водным фонтаном и водной прогулочной станцией на озере Нижний Кабан
 Арка влюблённых
 Аллея Славы с Деревьями любви и экспозицией раритетов городского транспорта
 Парк «Чёрное озеро» (XVIII—XIX века)
 Юбилейная Арка — Красные ворота (1888, проект И. П. Котелова)
 Дом Шамиля (Около 1863 года, архитектор Г. Б. Руш
 Дом Кекина (1903—1905, архитектор Г. Б. Руш)
 Дом Апанаевых (Памятник архитектуры XIX века.)
 Главное здание железнодорожного вокзала (нач. XX в.)
 Казанский зооботанический сад
 Казанский ипподром
 озёра Голубое, Лебяжье, Кабан
 прочие парки
 прочие памятники

С 2008 года самым высоким в городе зданием стала 85-метровая 26-этажная гостиница «Ривьера». В 2013 году был открыт первый в городе небоскрёб высотой более 100 метров — 37-этажный жилой комплекс «Лазурные небеса».

в окрестностях Казани 
 Раифский монастырь, основанный в 1613 году
 Остров-град Свияжск
 Булгар (70 км от южной границы города)
Эти уникальные историко-архитектурные комплексы особенно активно посещаются туристами и паломниками.

Достопримечательности с особым статусом 
Под охраной ЮНЕСКО находится:
 Казанский кремль
 Булгар (70 км от южной границы города)

Заповедники и заказники:
 Голубые озёра
 остров-град Свияжск (подана заявка на охрану ЮНЕСКО)
 при Раифском монастыре

Охранные зоны:
 протока Булак
 озеро Кабан
 береговая линия реки Казанка
 комплекс озёр Лебяжье—Глубокое
 при Кизическом монастыре
 при Зилантовом монастыре

Утраченные памятники архитектуры, истории и культуры 

За десятилетия советского времени и в конце XX — начале XXI века Казань потеряла десятки памятников архитектуры и истории. Более всего пострадала историческая среда города, снесены значительные участки улиц с исторической застройкой, в том числе как малоценной каменной и деревянной, так и с памятниками архитектуры, истории и культуры: Татарстан (бывшая Евангелистовская; стала в советское время первой улицей, полностью перестроенной в многоэтажные здания), начало улицы Баумана и улица Ново-Кремлёвская (квартал с преимущественно малоценными зданиями снесён частично в 1960-х гг для сооружения цирка и дворца спорта, а окончательно в начале 2000-х гг для открытия перспективного вида на Кремль и организации главной городской площади Тысячелетия), Свердлова (Георгиевская, переименованная ныне в Петербургскую; за советское и постсоветское время утеряно большинство из насчитывавшихся на этой улице более 50-ти памятников истории и культуры), южная половина улицы Островского (Вознесенская; вместо малоценных деревянных и прочих зданий ближе к Кольцу разбит парк Тысячелетия, далее сооружены Баскет-холл и прочие здания, оканчивается пустырем, предназначенным под многоэтажный деловой квартал «Б»), Тельмана (Попова гора), Старая, Набережная Казанки, Федосеевская (Нижне-Федоровская), Бассейная, Некрасова (Собачий переулок), Касаткина (Пригонная гора), Галактионова (Нечаев бугор), Щапова (Старо-Горшечная,) Дзержинского (Черноозерская), Жуковского (Поперечно-Грузинская), Калинина (Третья гора), Космодемьянской, Малая Красная (сохранено прежнее имя), Луковского (Мостовая), Маяковского (Горшечная), Правокабанная, Тихомирнова (Большая Ямская (сохранено прежнее имя)), Профессорский переулок, а также Козья, Адмиралтейская, Суконная, Академическая слободы.

С 2000 по 2011 г. в Казани снесены более 40 памятников истории и культуры, из 9 гражданских зданий XVII—XVIII века, остались в полуразрушенном состоянии только 3 дома. В 2007 году для сохранения исторического облика Казани была разработана программа «Мирас» (Наследие), получившая своё продолжение в 2011—2012 году, были выделены средства, на которые начались крупномасштабные реставрационные работы на объектах культурного наследия. 267 млн было выделено только на 4 музея: Боратынского, Горького, Толстого и Ленина, состояние которых считалось аварийным. С 2011 года стартовала программа работы с инвесторами, частные инвесторы принялись за реставрацию десятков объектов культурного наследия, включая воссоздание утраченных.

Список снесенных домов в 20 веке:
 Здания Старо-Татарской слободы по улице Татарстан. Снесены в конце 1960-х — начале 1980-х гг. практически полностью (кроме здания на углу с улицей К. Насыри)
 Здания Академической слободы. Снесены частично в конце 1970-х — начале 1980-х гг. и оставшиеся практически полностью в конце 1990-х — начале 2000-х гг. при сооружении развязки ул. Вишневского/ул. Н. Ершова
 Здание кинотеатра «Вузовец». Снесено вместе с соседними в середине 1980-х гг. На их месте сооружён холм с памятником М. Вахитову.
 Лебедевские казармы, середина XIX века, Баумана, 14. Снесены в 1996—1998 гг.
 Здание богадельни, построенной в 1786 г. архитектором В. И. Кафтыревым. Снесена в 1996—1998 гг.
 Дом, в котором в 1902—1909 жил В. М. Молотов, ул. Петербургская (Свердлова), 1836. Арх. Фома Иванович Петонди. Снесен в ? г.
 Дом, где жил Н. И. Фешин.
 Дом Тихомирнова на бывшей улице Свердлова.
 Дом А. В. Геркен, 2 половина XIX в., ул. Баумана, 8. Снесен в 1990-е годы.
 Дом Н. Ф. Андреянова середина XIX в. и Провиантские магазины второй половины XVIII — первой половины XIX в., ул. Баумана, 10, снесены в 2000 г.
 Родовой дом Велимира Хлебникова на улице Тельмана. Снесен в 2000 г.
 Трамвайное депо (1900). Являлось одним из наиболее ранних на территории России зданий, специально построенных как трамвайное депо. В 1997 в здании произошёл пожар. Снесено в 2002.
 Дом, где с 1898 по 1905 г жил Велимир Хлебников на перекрёстке Вишневского и Калинина. Снесен в 2004 г.
 Богадельня с домовым храмом Нерукотворного Образа Спасителя (который посещали Боратынские), основанная казанским купцом К. Л. Крупенниковым, Горького, 23. Здание построено в 1830 г. арх. Пятницким для казанского губернатора Пирха, выкуплено Крупенниковым для богадельни. Снесена в 2005 г. На его месте выстроено здание представительства Турции.
 Дом купца В. И. Заусайлова («Большие Сибирские номера») на углу Баумана (Большой Проломной) и Чернышевского (Гостиннодворской). В 1890 в гостинице останавливался В. Ленин. Снесен в 2004 г.
 Дом Сергеева, памятник деревянного зодчества 2 пол XIX в. на ул. Тельмана, 10.
 Дом Александровых (ул. Кирова, д. 26, бывшая Владимирская), 1 пол XIX в., арх. Ф. Петонди. Памятник архитектуры позднего классицизма в Казани. Одна из последних владельцев — Ольга Сергеевна Александрова-Гейнс, почётная гражданка Казани из купеческой династии Александровых. Дом отреставрирован в 2009 г.
 Особняк академика Пора на улице Гоголя, 31. 2-этажный деревянный дом построен в 1905 году архитектором К. С. Олешкевичем в стиле модерн. Дом № 31 также связан с именем профессора Казанского университета, математика и механика Петра Ивановича Котельникова (1809—1879). Передан ЗАО «Такпо» для реставрации. Вскоре снесен (в 2003? г.).
 Музуровские номера, быв. ул. Свердлова.
 Дом Колокольникова, быв. ул. Свердлова, 11, 1836 г. арх. Ф. И. Петонди — памятник архитектуры классицизма в Казани.
 Дом владельца Суконной фабрики И. П. Осокина, быв. ул. Свердлова, 55, построен в 1767 году в стиле «петербургского барокко» по проекту архитектора В. И. Кафтырева.
 6-е городское начальное училище, быв. ул. Свердлова, 58, где учился Ф. Шаляпин.
 Дом, где жил философ Виктор Несмелов, Достоевского, 52. Снесен в 2006 г.
 Дом Алкина на улице Федосеевской, XIX век. Снесен в 2006? г.
 Номера «Булгар» (1866, архитектор П. И. Романов, первоначально доходный дом купца И. И. Апакова). В номерах «Булгар» провёл последние годы жизни (1907—1912) выдающийся татарский народный поэт, литературный критик, публицист и переводчик Г. Тукай. Снесены в 2008 году. На этом месте выстроено здание, в угловой части которого воссозданы очертания снесенного дома, где, возможно, будет располагаться мемориал Г. Тукая.
 Дворец культуры имени 10-летия ТАССР (1931—1932, архитектор А. Э. Спориус). Памятник современной архитектуры. Образец конструктивизма. Сгорел в 2008 году. Снесён 2009 году.
 Библиотека № 20, ул. Муштари, 15. В ноябре-декабре 1887 года здесь жил и был арестован за участие в революционной сходке казанских студентов Владимир Ульянов-Ленин. Сгорела в 2008 году.
 Казанское училище для слепых (Мариинского попечительства о слепых) с домовым храмом св. Пантелеимона, 1899 г., арх. Лев Хрщонович, находилось рядом с Парком Горького (в советское время — 2-я инфекционная больница). Снесено в 2009 г.
 Дом Меркулова на ул. Правобулачная, 47, начало XVIII века.
 Бывшая суконная мануфактура на ул. Петербургская, 55, начало XVIII века.
 Дом Жадина (Калинина) на ул. Баумана,74, начало XVIII века.
 Дом Муллина, памятник деревянного зодчества (К. Насыри,11).
 Дом Бахтеева, памятник деревянного зодчества (Тукаевская, 72), сгорел в ? г..
 Дом Алкина, памятник татарского деревянного зодчества (Тукаевская, 71), сгорел
 Здание бывшего Окружного суда с флигелем ул. Кремлёвская, 10 (на перекрёстке улиц Кремлёвская и Кави Наджми, рядом с Главпочтамтом). В каталоге-справочнике «Республика Татарстан: памятники истории и культуры», 1993 г. числились под номерами 752 и 753. Снесено в 2009 г.
 Деревянная часовня Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, XIX век, сгорела в 2010 г.
 Дом причта Богоявленской церкви, XVIII век, Островского, 37/5 (снесен в 2011 г.)
 Памятник Н. Э. Бауману (1934, скульптор И. А. Менделевич). В 1998 году повреждён вандалами, демонтирован. Местонахождение неизвестно.

См. также 
Архитектура и градостроительство Казани

Примечания

Литература 
 Казань в памятниках истории и культуры. Под ред. С. С. Айдарова, А. Х. Халикова, М. Х. Хасанова, И. Н. Алеева. — Казань, 1982
 Республика Татарстан: памятники истории и культуры — Казань: Эйдос, 1993—456с

Списки:Казань
Казань